Il doppio maschile del McDonald's Burnie International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

John Peers e John-Patrick Smith erano i detentori del titolo ma Peers ha deciso di non partecipare quindi Smith gioca con Ruan Roelofse e in finale hanno battuto Brydan Klein e Dane Propoggia 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Brydan Klein /  Dane Propoggia (finale)
  Ruan Roelofse /  John-Patrick Smith (campioni)

  Adam Feeney /  Jose Rubin Statham (semifinale)
  Érik Chvojka /  Peter Polansky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

McDonald's Burnie International 2013
ATP Challenger Tour 2013